Municipio de Long Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Long Lake (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Long Lake (condado de Grand Traverse, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Grand Traverse.
 Municipio de Long Lake (condado de Crow Wing, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Crow Wing.
 Municipio de Long Lake (condado de Watonwan, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Watonwan.